Ниже представлена хронология мировых рекордов у мужчин в легкоатлетической эстафете 4×100 метров.

Ручной хронометраж

Электронный хронометраж

Примечания

Ссылки 
 Статистика IAAF

Бег на короткие дистанции
Эстафета 4×100 метров
Легкоатлетические эстафеты